Kjeldsen  ist der Familienname folgender Personen:

Erik Kjeldsen (1890–1976), dänischer Bahnradsportler
Kimmernaq Kjeldsen (* 1980), grönländische Sängerin und Schauspielerin
Michael Kjeldsen (* 1962), dänischer Badmintonspieler
Søren Kjeldsen (* 1975), dänischer Profigolfer
Tinne Hoff Kjeldsen, dänische Mathematikhistorikerin und Mathematikpädagogin